arabic
Arabic est le nom de plusieurs navires de la  :
 Arabic, un paquebot-mixte de 1881
 Arabic, un paquebot de 1902
 Arabic, un paquebot de 1921

 Autres
 la langue arabe, en anglais
 BBC Arabic, le service en langue arabe de la BBC